Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 3-as, továbbá 3A, 3E jelzésű menetrend szerinti trolibuszjáratok: 

 3-as trolibusz (Debrecen)
 3A trolibusz (Debrecen)
 3E trolibusz (Debrecen)megszűnt